San Nazario ima više značenja:
 San Nazario, Cuneo
 San Nazario, Frosinone
 San Nazario, Salerno
 San Nazario, Vicenza